Maria Magdalena ist der Name folgender Personen:
 Maria Magdalena, biblische Gestalt
 Maria Magdalena de Pazzi (1566–1607), italienische Religionsfanatikerin und Heilige

 Maria Magdalena von Oettingen-Baldern (1619–1688), Ehefrau von Markgraf Wilhelm von Baden

Die biblische Gestalt ist Namensgeber zahlreicher Werke:
 Maria Magdalena (Donatello), Skulptur in Florenz
 Maria Magdalena (Hebbel), Tragödie von Friedrich Hebbel
 María Magdalena, pecadora de Magdala (1946), mexikanischer Spielfilm
 Maria Magdalena (2001), italienischer Fernsehfilm
 Maria Magdalena (2018), US-amerikanischer Spielfilm
 (I’ll Never Be) Maria Magdalena, Lied von Sandra aus dem Jahr 1985
 Maria von Magdala (Heyse), Drama in fünf Akten von Paul Heyse, entstanden 1901/03
 Maria Magdalena, österreichischer Beitrag zum ESC 1993 in Irland von Tony Wegas

Siehe auch:
 Maria Magdalena (Vorname)
 Isla María Magdalena, Insel vor der mexikanischen Westküste
 Maria-Magdalena-Kirche